Hitzschold ist der Familienname folgender Personen:

 August Hitzschold (* 1817; † unbekannt), deutscher Jurist, Politiker und Autor 
 Matthäus Hitzschold (ca. Ende 15. Jh./Anfang 16. Jh.), Theologe und Prior

Siehe auch:
 Hitschold